Президентские выборы в Турецкой Республике Северного Кипра 2015 года проходили в два тура 19 и 26 апреля. Во второй тур вышли президент Дервиш Эроглу и Мустафа Акынджи. Победу одержал Мустафа Акынджи.

Результаты выборов рассматривают как сокрушительное поражение властей. Кандидат от Республиканской турецкой партии Сибель Сибер, которая была главой правительства на момент выборов, даже не вышла во второй тур. После этого премьер-министр Озкан Йорганджиоглу заявил, что он уйдёт с поста на следующем партийном съезде. Дервиш Эроглу объявил о своём уходе из политической жизни страны.

Избирательная система 
Президент Северного Кипра избирается в два тура, если ни один из кандидатов не набирает большинство в первом. Второй тур назначается через неделю после первого. Президент играет роль в исполнительной ветви власти, а также представляет Северный Кипр в международных делах, в частности на мирных переговорах.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Президентские выборы завершились на Севере Кипра // РИА Новости // 19 апреля 2015 

Северный Кипр
Выборы в Турецкой Республике Северного Кипра
Апрель 2015 года
Президентские выборы